Thorpe Underwood (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
Thorpe Underwood (North Yorkshire), een plaats en in het Engelse graafschap North Yorkshire